Копнинское — название населённых пунктов:

Россия 
 Копнинское — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Копнинское — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Копнинское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Копнинское сельское поселение